Latur () — український рок-гурт.

 Бруно Латур (фр. Bruno Latour) — французький соціолог й антрополог науки, філософ;
 Жорж де Латур (, 13 березня 1593, Вік-сюр-Сей, Лотарингія — 30 січня 1652, Люневіль) — французький живописець з Лотарингії;
 Моріс Кантен де Латур (1704—1788) — французький живописець-пастеліст;
 Анрі Фантен-Латур ( 17 січня, 1836, Гренобль — 25 серпня, 1904, Буре, Нормандія) — французкий художник і графік (літограф, пастеліст) другої половини 19 ст.